Ferdinand Lancien (1874-1955), homme politique, médecin et journaliste français.
 Frédéric Lancien (1971- ), cycliste français.
 Louis Lancien (1989- ), pianiste français.
 Nathalie Even-Lancien (1970- ) cycliste française, épouse de Frédéric Lancien.
 Noël Lancien (1934-1999), compositeur, chef d'orchestre et pédagogue français.
 Yves Lancien (1924-2014), militaire et homme politique français.